Caroline Piketty (1958),  archiviste, historienne, conservateur général du patrimoine et essayiste française ;
 Guillaume Piketty (1965), historien français, apparenté à l'économiste ;
 Laurence Piketty, scientifique et dirigeante française ;
 Thomas Piketty (1971), économiste français.